Cope ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur C. Cope (1909–1966), US-amerikanischer Chemiker
 Arthur Stockdale Cope (1857–1940), englischer Porträtmaler
 Cecil Cope (1909–2003), englischer Kirchenmusiker, Sänger und Komponist
 Edward Drinker Cope (1840–1897), US-amerikanischer Zoologe
 Elizabeth Frances Cope (1902–1982), US-amerikanische Mathematikerin
 Frank Cope (1915–1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 George Cope (1855–1929), US-amerikanischer Maler
 Haley Cope (* 1979), US-amerikanische Schwimmerin
 Jack Cope (1913–1991), südafrikanischer Autor
 Jamie Cope (* 1985), britischer Snookerspieler
 Jean-François Copé (* 1964), französischer Politiker (Les-Républicains-Vorsitzender von November 2012 bis Juni 2014)

 Julian Cope (* 1957), englischer Musiker und Songschreiber
 Kenneth Cope (* 1931), britischer Schauspieler
 Marianne Cope (1838–1918), deutsch-amerikanische heiliggesprochene Ordensfrau
 Ronnie Cope (1934–2016), englischer Fußballspieler
 Tim Cope (* 1978), australischer Abenteurer und Filmemacher
 Wendy Cope (* 1945), britische Dichterin
 William T. Cope (1836–1902), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cope (Colorado), Ort im Washington County in Colorado
 Cope (Indiana), Ort im Morgan County in Indiana
 Cope (South Carolina), Ort im Orangeburg County in South Carolina

Sonstiges:
 Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE), spanischer nationaler Radiosender
 Congress of the People (COPE), eine südafrikanische Partei
 Cope-Eliminierung, Abspaltung eines Alkylrests
 Copes Gesetz
 Cope Hill, Hügel im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Cope Records, dänisches Plattenlabel
 Cope-Umlagerung, eine perizyklische Reaktion

im NRHP gelistete Objekte:
 Cope Depot, in Cope, South Carolina, ID-Nr. 01000298
 Cope Row Houses, in Santa Cruz, Kalifornien, ID-Nr. 82002274

Siehe auch:
 Mount Cope, diverse Berge

COPE